Старый вокзал — здания в ряде городов:
 Старый вокзал (Барнаул)
 Старый вокзал (Екатеринбург)
 Миасс (старый вокзал)
 Старый вокзал (Таганрог)
 Старый вокзал (Ульяновск)
 Старый вокзал (Челябинск)